Hubo varios arquitectos con este apellido (o sus versiones Vandaelvira o Valdelvira) en el siglo XVI en España:

 Andrés de Vandelvira (Alcaraz, h. 1505 - Jaén, 1575): es el gran arquitecto del Renacimiento de la provincia de Jaén, realizando numerosas construcciones tanto del ámbito civil como religioso.  
 Alonso de Vandelvira (Úbeda, 1544 - Cádiz, 1629): hijo del arquitecto Andrés de Vandelvira, es autor de un libro sobre trazas de cortes de piedra basado en la obra de su padre.

Notas

Referencias
Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, Tomo II, Eugenio Llaguno y Amirola, págs. 28 y sigs.

Arquitectos de España del siglo XVI